Die Abkürzung SPN bezeichnet:

 Flughafen Saipan, IATA-Code des Flughafens auf den Nördlichen Marianen
 den Scheduling-Algorithmus Shortest-Processing-Time, siehe Shortest-Job-First
 Substitutions-Permutations-Netzwerk, ein Designprinzip für Blockchiffren
 das Protein Sialophorin, auch bekannt als CD43

SPN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Spree-Neiße

Abkürzung